Голубая лагуна ():

Литература 
 «Голубая лагуна» — роман Генри Де Вер Стакпула (первая публикация — 1908).

Кино 
 «Голубая лагуна» — немой фильм по мотивам одноименного романа (1923, Великобритания).
 «Голубая лагуна» — экранизация одноимённого романа (1949, Великобритания).
 «Голубая лагуна» — ремейк предыдущей экранизации (1980, США).
 «Возвращение в Голубую лагуну» — сиквел американского фильма (1991, США).
 «Голубая лагуна» — телефильм, версия «Голубой лагуны» (2012, США).

География 
 Голубая лагуна — горячий источник в Исландии.
 Голубая лагуна — заповедник в Олюдениз, Турция.

Прочее 
 «Голубая лагуна» — коктейль, навеянный одноимённым романом и его экранизациями.